Чернилово  — топоним:

Беларусь 
 Чернилово — хутор, Повятский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Чернилово — деревня, Лютнянский сельсовет, Мстиславский район, Могилёвская область